Сан Антонио лос Потриљос има више значења:

 Сан Антонио лос Потриљос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио лос Потриљос (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику